Bei den Winter-Asienspielen 2017 in Sapporo wurden  die Wettbewerbe im Curling zwischen dem 18. und dem 24. Februar 2017 ausgetragen. Austragungsort war das Sapporo Curling Stadium.

Männer

Teams

Endstand Round Robin

Playoffs

Halbfinale 
22. Februar 2017

Spiel um Platz 3 
23. Februar 2017

Finale 
23. Februar 2017

Frauen

Teams

Endstand Round Robin

Playoffs

Halbfinale 
22. Februar 2017

Spiel um Platz 3 
23. Februar 2017

Finale 
23. Februar 2017

Einzelnachweise 

Curling
2017
Curling (Japan)
Curling-Wettbewerb
Curling 2017